Le mot Oni renvoie à :

 Le oni, une créature du folklore japonais ;
 Oni, un jeu vidéo développé par Bungie Software ;
 Oni est une série de jeux vidéo de rôle japonais débutée en 1990, éditée sur Game Boy, SNES et PlayStation ;

 Oni Press est un éditeur indépendant américain de comics ;
 Onimusha, une série de jeux vidéo développée par la compagnie Capcom ;
 Oni, une ville de Géorgie.
 Oni, une municipalité de Géorgie, dont la ville principale est la ville précédente.
 L'ONI peut aussi signifier Office of Naval Intelligence, le service de renseignement de l'US Navy ;